

Красне Поле — присілок, Великоустюзький район, Вологодська область
 Красне Поле — селище, Сизранський район, Самарська область

Красне Поле — село, Старобільський район, Луганська область
 Красне Поле — меморіальний парк, що вшановує полеглих в Бою на Красному полі, знаходиться між містами Хуст і Виноградів